Putoi kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Po Toi, ö,

Kina 

 Baili Dao, ö, Guangdong, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar